KBR steht für:
 KBR (Unternehmen), US-amerikanisches Ingenieur- und Bauunternehmen
 Key-based routing, Lookup-Methode mit verteilten Hashtabellen in Overlay-Rechnernetzen
 Komplementbindungsreaktion
 Koninklijke Bibliotheek van België/Bibliothèque royale de Belgique, die Königliche Bibliothek Belgiens
 Kreisbrandrat
 Kernkraftwerk Brokdorf in Deutschland
 Konzernbetriebsrat, Organ der betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) auf Konzernebene
 Flughafen Kota Bharu (IATA-Code), Flughafen in Malaysia
 Koral Blue (ICAO-Code), ägyptische Fluggesellschaft

KBR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Brzeski in der Woiwodschaft Kleinpolen

KBr steht für:
 Kaliumbromid, das Kaliumsalz des Bromwasserstoffs

kbr steht für:
 Kaffa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Kaffa im südlichen Äthiopien

Abkürzung